Ambalavao steht für folgende geografische Orte:

 Ambalavao (Distrikt), ein Distrikt in der Region Haute Matsiatra in Madagaskar
 Ambalavao (Stadt), eine Stadt in der Region Haute Matsiatra in Madagaskar